Мъжкият маратон на дистанция 10 километра на Летните олимпийски игри 2012 в Лондон се проведе на 10 август в езерото Серпентайн, Хайд Парк.

Усама Мелули от Тунис спечели златният медал — първият на Тунис за тези игри — с време 1 час, 49 минути и 55.1 секунди. Томас Лурц от Германия завърши втори, на по-малко от четири секуинди след Мелули, а бронзът отиде в канадецът Ричард Уейнбергер.

Квалификации 
Квалификациите за дисциплината бяха на Световното първенство по плуване 2011 в Шанхай, Китай и на Квалификациите за олимпийски маратон 2012 в Сетубал, Португалия. Класираха се 10-те най-бързи от двете състезания и 5-те най-бързи от всеки континент.

Резултати

Източници 

10 км маратон (мъже)